Der  Kanton Fénétrange war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sarrebourg, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Er umfasste 21 Gemeinden. Hauptort des Kantons war die Gemeinde Fénétrange. Der Kanton hatte 7.546 Einwohner (Stand: 2006) auf 194,63 km².

Gemeinden 

Fenetrange
Aufgelöst 2015